Archibald Vivian Hill
 Archibald Anderson Hill